Die fünfte Kolonne steht für:

 Die fünfte Kolonne (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie in den 1960er Jahren
 Die fünfte Kolonne (Film), ein US-amerikanischer Spielfilm von 1956 
 Die fünfte Kolonne (Schauspiel), ein Drama von Ernest Hemingway 

Siehe auch:
 Fünfte Kolonne